Il 15 e 16 maggio 2011 (con ballottaggio il 29 e 30 maggio) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Ariccia

Ciampino

Colleferro

Genzano di Roma

Marino

Mentana

Pomezia

Frosinone

Alatri

Cassino

Sora

Latina

Latina

Terracina 

Lazio
2011